Questo è l'elenco delle maggiori 200 isole del mar Mediterraneo ordinate per superficie.

Lista

Note

Voci correlate 
 Isole dell'Africa
 Isole dell'Asia
 Isole dell'Europa
 Isole maltesi

Altri progetti 

 
Mar Mediterraneo